Лучший хип-хоп/рэп артист (Best Hip-Hop/Rap) — жанровая номинация на MTV Europe Music Awards. В номинацию попадают как сольные артисты, так и группы, работающие в жанре хип-хоп/рэп. Вручается с церемонии 1997 года. С 2007 по 2009 эта номинации не вручалась, вместо неё были номинации Ultimate Urban (2007, 2008) и Best Urban (2009). Безоговорочный лидер по числу призов — Eminem — 8 премий.

MTV Europe Music Awards
Премии в области хип-хопа